Philosophy steht für:

 Philosophy (Album), ein Jazzalbum des Mario Pavone Dialect Trio aus dem Jahr 2019
 Philosophy (Zeitschrift), eine englischsprachige Zeitschrift
 philosophy (Marke), eine nordamerikanische Hautpflege- und Kosmetikmarke
 Philosophy (Lied), ein Lied aus dem Debütalbum von Ben Folds Five aus dem Jahr 1995

Siehe auch:

 Philosophie (Begriffsklärung)